Трамвай у Греноблі () — трамвайна мережа французького міста Гренобль.

Історія 
 Докладніше: 

Перші парові трамваї на вулицях міста з'явилися у 1894 році, через 3 роки почалася електрифікація мережі, після чого понад 30 років мережа активно розбудовувалася. 
В мережі навіть були побудовані дві приміські лінії що сполучали Гренобль з найближчими містами. 
Перші проблеми почалися у 1930-х, коли в місті відкрилися перші автобусні маршрути які перетягли значну кількість пасажирів, що призвело до фінансових проблем та стагнації мережі. 
Під час Другої світової війни система сильно постраждала, кількість трамваїв що були на ходу не перевищувала 15 (хоча в довоєнний час їх було близько 50), також були значно пошкоджені колії. 
В повоєнні роки деякі лінії все ж були відновлені, але влада міста вирішила що повне відновлення системи надто багато коштуватиме. 
Натомість було прийняте рішення про спорудження , перша дистанція якої була відкрита влітку 1947 року. 
У наступні декілька років тролейбус остаточно витіснив трамвай з вулиць міста, остання трамвайна лінія була ліквідована у 1952 році.

Сучасна мережа 
Розмови про повернення трамваю на вулиці міста почалися ще у 1970-х роках, але до практичної реалізації діло дійшло через десятиліття. Влітку 1983 року в місті був проведений референдум з приводу будівництва трамвайної мережі, на якому більшість містян висловилася за повернення трамваю. Практично одразу після референдуму почалося проектування сучасної мережі, будівельні роботи розпочалися у вересні 1984 року. Тестова експлуатація лінії почалася 3 серпня 1987 року, офіційне відкриття сталося 5 вересня того ж року. Таким чином Гренобль став другим містом в Франції, після Нанту, в якому була відновлена трамвайна мережа. Нова лінія одразу мала величезний успіх у пасажарів, що сприяло подальшому розширенню мережі.

Станом на літо 2019 року в місті 5 трамвайних маршрутів, загальна довжина ліній 42,7 км, та 81 зупинка.

Рухомий склад 
Сучасну мережу обслуговують 103 трамвая, двох моделей. Кількість трамваїв моделі  в місті 53 одиниціь, 20 з яких працюють з моменту відкриття мережі, ще 33 були поставлені з 1990 по 1996 рік. Перші 35 сучасних зчленованих, семисекційних, низькопідлогових трамваїв моделі alstom citadis 402 почали курсувати містом у 2005 році. Ще 15 одиниць citadis 402 було придбано у 2009 році.

Галерея

Посилання 
 Трамвай у Греноблі на UrbanRail.net
 Трамвай у Греноблі на Trams-in-France.net
 Трамвай у Греноблі на nycsubway.org

Гренобль
Гренобль